George Crowe (1921-2011), joueur américain de baseball
George Crowe (1885–1976), joueur anglais de cricket
George Crowe (1841–1889), médecin qui devient manager de se femme actrice, Kate Bateman
George Crow, entrepreneur dans l'informatique